Augurio puede referirse a:

 Vaticinio, como el hecho por un augur.

 Presagio, anuncio, indicio de algo futuro.

 Augurio, nombre de varón. 
 Augurio de Tarragona, un santo del siglo III.

Notas